

3 miejscowości na Ukrainie 
 Czyszki – wieś w rejonie pustomyckim
 Czyszki – wieś w rejonie mościskim
 Czyszki – wieś w rejonie starosamborskim